Шарль Лингле́ (, часто также транскрибируется как Чарльз Линглет; род. 22 июня 1982 года, Монреаль) — канадский и белорусский хоккеист, крайний нападающий валлийского клуба «Кардифф Девилз».

Карьера 

Шарль Лингле начал свою профессиональную карьеру в 1999 году, продолжая выступления в низших американских лигах до 2010 года, после чего 2 апреля в матче против «Даллас Старз» он дебютировал в НХЛ в составе «Эдмонтон Ойлерз». Тем не менее, проведя лишь 5 матчей в канадском клубе, Лингле вернулся в АХЛ. В том сезоне, выступая за «Спрингфилд Фэлконс», Шарль провёл на площадке 75 матчей, набрав 74 (19+55) очка. Тем самым он заслужил место во второй сборной АХЛ по итогам сезона, а также принял участие в матче «Всех звёзд».

28 июня 2010 года Лингле подписал контракт с нижегородским «Торпедо», где в сезоне 2010/11, выступая в составе ударной тройки вместе с Мэттом Эллисоном и Райаном Веске, набрал 45 (20+25) очков в 53 матчах. Кроме того, вместе со своими партнёрами по тройке нападения Шарль стал обладателем приза «Лучшая тройка» как самому результативному сочетанию форвардов регулярного чемпионата. Несмотря на этот успех, 5 мая 2011 года Лингле перешёл в минское «Динамо».

16 февраля 2012 года принял белорусское гражданство.

4 января 2013 года по соглашению сторон был расторгнут контракт с ХК «Динамо-Минск».

29 мая 2013 года было сообщено о переходе Лингле в состав новичка КХЛ хорватского клуба «Медвешчак».

6 мая 2014 года нападающий опять принял предложение ХК «Динамо-Минск». С ним был заключен двухлетний контракт.

Достижения 
 Обладатель приза «Лучшая тройка» 2011.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 10 марта 2015 года.

Примечания

Ссылки 

 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на официальном сайте НХЛ

Хоккеисты Канады
Хоккеисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Юта Гриззлис»
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Лугано»
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК «Айсберен Берлин»